Esperantoplatz oder Esperanto-Platz steht für:
 Esperantoplatz (Bad Kissingen)
 Esperantoplatz (Berlin)
 Esperantoplatz (Fulda)
 Esperantoplatz (Graz)
 Esperanto-Platz (Herzberg am Harz)
 Esperantoplatz (München)